Jurica Vranješ – ex calciatore croato
 Ljubomir Vranjes – ex pallamanista e allenatore di pallamano svedese
 Nemanja Vranješ – cestista montenegrino
 Ognjen Vranješ – calciatore bosniaco
 Stojan Vranješ – calciatore serbo naturalizzato bosniaco